Mouche steht für

 Mouche, ein Schönheitspflaster
 Mouche (Schießsport), der innerste Bereich einer Schießscheibe bzw. ein Treffer in diesen
 Heinrich Heines letzte platonische Liebe siehe Elise Krinitz
 Mouche (Fluss), linker Nebenfluss der oberen Marne in Frankreich

Mouche ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Mouche (1899–1989), französischer Autorennfahrer
 Pablo Mouche (* 1987), argentinischer Fußballspieler